Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2008
Prague
Sport en Tchéquie en 2008
Tennis en avril 2008
Tennis en mai 2008